Degermoos steht für

Orte:
 Degermoos (Hergensweiler), Gemeindeteil der Gemeinde Hergensweiler im bayerisch-schwäbischen Landkreis Lindau (Bodensee)
 Degermoos AG, Ortschaft der Gemeinde Lengnau im Schweizer Kanton Aargau

Naturschutzgebiete:
 Degermoos (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet auf dem Gebiet der Gemeinde Hergatz im bayerisch-schwäbischen Landkreis Lindau (Bodensee) 
 Rotasweiher-Degermoos, Naturschutzgebiet im Gebiet der Stadt Wangen im Allgäu im Landkreis Ravensburg